Pierre Marcel peut désigner :
 Pierre Marcel (1980-), réalisateur, producteur, navigateur et créateur de Les Projections Salées ;
 Pierre Marcel (1934-2006), un professeur d’histoire-géographie et inventeur du gisement magdalénien La Piscine à Montmorillon.

Voir aussi 
 Pierre Marcel-Béronneau (1869–1937), peintre et graveur français.
 Pierre Marcel Durquety (1923–2016), chercheur français de l’Institut national de recherche agronomique.
 Pierre-Marcel Favre (1943–), éditeur, critique et journaliste vaudois.
 Pierre-Marcel Lemoigne (1898–1985), aviateur et ingénieur aéronautique français.
 Pierre-Marcel Ondher, pseudonyme de Pierre Hervy (1925–2013), présentateur radiophonique et producteur de disques français.
 Pierre-Marcel Wiltzer (1910–1999), haut fonctionnaire et résistant français.
 Pierre Marcelle (1952-), journaliste et écrivain français.